Osoby o tym nazwisku:
 Ferdinand Blumentritt – austriacki etnograf i pedagog
 Günther Blumentritt – niemiecki generał